DiDomenico bzw. Di Domenico ist der Familienname folgender Personen:

 Chris DiDomenico (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Giovanni di Domenico (* 1977), italienischer Improvisationsmusiker (Piano, Komposition)
 John Di Domenico (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler